«Сладкие грёзы» () — кинофильм режиссёра Карела Рейша, вышедший на экраны в 1985 году. Лента основана на биографии американской певицы в стиле кантри Пэтси Клайн. Исполнительница главной роли Джессика Лэнг была номинирована на премию «Оскар». В картине использованы оригинальные записи Пэтси Клайн, сделанные с 1960 по 1963 год.

Содержание 
1956 год. Пэтси Клайн живёт в Восточной Вирджинии. Дом у неё полная чаша, любящий муж, концерты с песнями на телевидении. Что ещё надо, казалось бы? Но счастья она не испытывает. Муж скучен, собирает модели кораблей. Певческая карьера тоже заходит в тупик.

Однажды в баре она знакомится с Чарли Диком, который своими обаянием и агрессивной самоуверенностью смог привлечь её внимание. Чарли обожает стиль «кантри» и уговаривает Пэтси сменить стиль песен на «кантри». Вскоре она бросает мужа и выходит замуж за Чарли. Впрочем, петь она тоже бросила, сосредоточившись на воспитании детей. Но когда Чарли уходит в армию, она снова начинает петь и быстро становится звездой в стиле кантри.

Вместе со славой к ней приходит уверенность, а её самоутверждение всё больше бесит Чарли, который с каждым месяцем становится всё более агрессивным, начинает пить и распускать руки. Друзья подтрунивают над ним. После очередной пьянки он сильно избивает жену, и та от него уходит. Через некоторое время Чарли берёт себя в руки, бросает пить и пытается наладить отношения с женой.

У Пэтси в это время был пик славы, но трагическое стечение обстоятельств помешало карьере и примирению — небольшой самолёт, в котором она возвращалась с гастролей, в тумане теряет ориентацию и врезается в гору.

В ролях 
 Джессика Лэнг — Пэтси Клайн
 Эд Харрис — Чарли Дик
 Энн Уэджуорт — Хильда Хенсли (мама Пэтси)
 Дэвид Кленнон — Рэнди Хьюз
 Джеймс Стэйли — Джеральд Клайн
 Гэри Бэсэраба — Вудхаус
 Джон Гудмен — Отис
 П. Джей Соулз — Ванда
 Терри Гарднер
 Кэтлин Келч

Роли дублировали 
 Ирина Губанова
 Валерий Рыжаков
 Лариса Данилина
 Александр Белявский
 Алексей Панькин

Фильм дублирован на к/с «Мосфильм» в 1988 году.
Режиссёр дубляжа: А. Светлов
Русский текст: Н. Забродина

Интересные факты 
 Джессика Лэнг перекрасила волосы в чёрный цвет специально для этой роли.
 Военная база по фильму расположена в Северной Каролине, но съёмки проводились на военной базе в Кентукки. Съёмки также велись в Теннесси, Мэриленде и Западной Вирджинии.

Биографические неточности 

 Пэтси с братом ехали не за пивом, а за материалом для матери (работавшей швеёй), когда случилась автокатастрофа, в которой Пэтси едва не погибла.
 Чарли Дик и их дочь Джулия утверждают, что Чарли никогда не бил Пэтси в присутствии дочери. Более того, Чарли уверяет, что ударил её один раз в жизни, чтобы остановить её истерику. В сцене избиения Пэтси выглядит жертвой, но друзья семьи говорят, что на их «бои» было интересно смотреть, так как все знали, что всё равно Пэтси выиграет.
 Самолёт разбился ранним вечером, упав в лес, а не врезавшись в гору. Пилот не имел достаточных навыков управления в условиях плохой видимости.

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-биографии США
Фильмы-драмы США
Фильмы TriStar Pictures
Фильмы о музыкантах
Фильмы США 1985 года
Фильмы-биографии о певцах и певицах